NGC 4947 (другие обозначения — IC 3974, ESO 382-5, MCG -6-29-6, AM 1302-350, IRAS13025-3504, PGC 45269) — спиральная галактика с перемычкой (SBb) в созвездии Центавр.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4947
Центавр (созвездие)